Дже́ффри А́лан Хо́ффман (; род. 1944) — астронавт НАСА. Совершил пять космических полётов в качестве специалиста полета на шаттлах: STS-51D (1985, «Дискавери»), STS-35 (1990, «Колумбия»), STS-46 (1992, «Атлантис»), STS-61 (1993, «Индевор»),  STS-75 (1996, «Колумбия»), совершил четыре выхода в открытый космос.

Рождение и образование 

Отец Хоффмана, хирург-ортопед Бёртон Хоффман (род. 1920), происходил из семьи еврейских эмигрантов из России Самуила и Евы Гофманов. Родился 2 ноября 1944 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, но своим родным считает город Скарсдейл того же штата, там же в 1962 году окончил среднюю школу. Был активным участником движения «Бойскауты Америки». В 1966 году окончил Колледж Амхерста в городе Амхерст, штат Массачусетс и получил степень бакалавра астрономии. В 1971 году в Гарвардском университете получил степень доктора астрофизики. В 1988 году в Университете Райса получил степень магистра по материаловедению.

До полётов 
В 1972—1975 годах работал в Лестерском университете, Великобритания. Разрабатывал полезные нагрузки для геофизических ракет — для наблюдения лунных затмений в рентгеновских лучах и для наблюдения туманности Краба с помощью фокусировки рентгеновских лучей на специальном зеркале. Участвовал так же в разработке рентгеновского оборудования для европейского спутника EXOSAT. В 1975—1978 годах работал в астрофизическом научно-исследовательском центре при Центре космических исследований Массачусетского технологического института. С августа 1977 года принимал участие в экспериментах с использованием гамма-излучния и жесткого рентгеновского излучения на орбитальной обсерватории HEAO-1. Занимался так же обработкой и анализом информации, поступающей со спутника SAS-3.

Космическая подготовка 
16 января 1978 года был зачислен в отряд астронавтов НАСА во время 8-го набора. Прошел Курс Общекосмической подготовки (ОКП) и в августе 1979 года был зачислен в Отдел астронавтов в качестве специалиста полета. Работал в лаборатории моделирования полета в Дауни, штат Калифорния, испытывал системы навигации и управления полетом. Работал также над системой маневрирования и стабилизации орбитальной ступени. Занимался разработкой процедур запуска спутников из грузового отсека. Входил в экипаж поддержки STS-5 и был оператором связи с экипажем во время полета STS-8 и STS-82.

Космические полёты 
 Первый полёт — STS-51D, шаттл «Дискавери». C 12 по 19 апреля 1985 года в качестве специалиста полета. Во время полета выполнил один выход в открытый космос: 16.04.1985 - продолжительностью 3 часа 10 минут. Продолжительность полёта составила 6 суток 23 часа 56 минут.

Был назначен специалистом полета в экипаж шаттла Колумбия STS-61E, который должен был стартовать в марте 1986 года. Но из-за катастрофы шаттла Челленджер это полет был отменен.

 Второй полёт — STS-35, шаттл «Колумбия». Со 2 по 11 декабря 1990 года в качестве специалиста полета. Продолжительность полёта составила 8 суток 23 часа 6 минут.

 Третий полёт — STS-46, шаттл «Атлантис». C 31 июля по 8 августа 1992 года в качестве специалиста полета. Продолжительность полёта составила 7 суток 23 часа 16 минут.

 Четвертый полёт — STS-61, шаттл «Индевор». Со 2 по 13 декабря 1993 года в качестве специалиста полета. Во время полета выполнил три выхода в открытый космос: 05.12.1993 - продолжительностью 7 часов 54 минуты,  07.12.1993 - продолжительностью 6 часов 47 минут и 09.12.1993 - продолжительностью 7 часов 21 минуту. Продолжительность полёта составила 10 суток 19 часов 59 минут.

 Пятый полёт — STS-75, шаттл «Колумбия». C 22 февраля по 9 марта 1996 года в качестве специалиста полета. Продолжительность полёта составила 15 суток 17 часов 41 минуту.

Общая продолжительность внекорабельной деятельности: 25 часов 12 минут. Общая продолжительность полётов в космос — 50 суток 11 часов 59 минут. В 1996 году возглавлял Отделение полезной нагрузки и систем жизнеобеспечения Отдела астронавтов. Ушел из отряда астронавтов в июле 1997 года.

После полётов 
С июля 1997 по август 2001 года работал европейским представителем НАСА в Париже. В августе 2001 года по линии НАСА был направлен в Массачусетский технологический институт, где работал профессором кафедры аэронавтики и астронавтики, а позже перешёл на руководящую работу.

Награды и премии 
Награждён: пять Медалей «За космический полёт» (1985, 1990, 1992, 1993 и 1996), дважды - Медаль «За исключительные заслуги», дважды - Медаль «За выдающуюся службу» (НАСА), Диплом имени В. М. Комарова Международной авиационной федерации (1991) и Диплом имени С. П. Королёва Международной авиационной федерации (1994)
и многие другие.

Семья 
Жена — Барбара Кэтрин Эттридж, у них два сына — Сэм и Орин. Увлекается: лыжи, альпинизм, туризм, велоспорт, катание на роликах, плавание и музыка.

См. также 
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 

 Spacefacts biography of Jeffrey A. Hoffman
 

Астронавты США
Выпускники Средней школы Скарсдейла
Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Университета Райса
Выпускники Инженерной школы Университета Райса
Выпускники Гарвардского университета
Профессора MIT
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института